Elekes Pál (1918–?) biológus, középiskolai tanár
 Elekes Pál (1929–1996) Jászai Mari-díjas színész, bábszínész